Сан Гаспар има више значења:

 Сан Гаспар (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Гаспар (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Гаспар (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Гаспар (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Гаспар (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Гаспар (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Гаспар (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Гаспар (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Гаспар (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Гаспар (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Гаспар (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику